Arno Langbehn (* 1965) ist ein deutscher Tanzsportler und war im Jahr 1996 Deutscher Meister in den Standardtänzen.

Sport 
Langbehn war mit Unterbrechungen 15 Jahre aktiver Tänzer (Standard und Lateinamerikanische Tänze). 1996 wurde er Deutscher Meister in den Standardtänzen der Klasse AI mit Ulrike Langbehn (geb. Raschdorff). Seine aktive Laufbahn beendete er 1997.

Beruf 
Seit Juli 2005 ist er Geschäftsführer der Behr’s GmbH, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Deutscher Apotheker Verlag.

Veröffentlichungen 
 Praxishandbuch Produktentwicklung, Campus Verlag, ISBN 3-593-39201-1

Auszeichnungen 
Mehrfacher Gewinn des SIPAwards (internationale Auszeichnung der Specialized Information Publishers Association) u. a. für Best Podcast, Best Marketing Video, Best Newsletter und Best Use of Social Media.

Einzelnachweise 

Deutscher Meister (Tanzsport)
Manager
Autor
Deutscher
Geboren 1965
Mann